Dorchester kan syfta på:

 Dorchester Hotel – ett lyxhotell på Park Lane i London
 3858 Dorchester – en asteroid

Geografi

Kanada 

 Dorchester, New Brunswick, ort, 
 Dorchester, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Dorchester, stad i Dorset, England, 
 Dorchester on Thames, ort i Oxfordshire, England,

USA 

 Dorchester, Illinois, Macoupin County, 
 Dorchester, Texas, ort, Grayson County, 
 Dorchester, Massachusetts, Suffolk County, 
 Dorchester, Nebraska, Saline County, 
 Dorchester, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Dorchester, Wisconsin, Clark County,

Se även
 Dorchester County – flera

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar